Campeonato Uruguayo de Fútbol 1938 puede referirse a:

 el campeonato 1938 de la Primera División;
 el campeonato 1938 de la Divisional Intermedia;
 el campeonato 1938 de la Divisional Extra.